Jan Snijders (psycholoog) (1910-1997), Nederlands hoogleraar psychologie en rector magnificus
 Jan Anthony Snijders (1911-1922), Nederlands hoogleraar elektrotechniek aan de TU Delft
 Jan Snijders (judopionier) (1921-2014) Nederlands judoka en judopionier
 Jan Snijders (judoka) (1943- ), Nederlands judoka